YVB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bonaventure (Québec), (Canada)